Das Dameneinzel (Rollstuhl) der French Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Yui Kamiji, die erneut das Finale erreichte. In diesem unterlag sie Diede de Groot in zwei Sätzen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2021